Бродвју има више значења:
 Бродвју (Илиноис)
 Бродвју (Монтана)